Schlopy ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Schlopy (* 1992), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Erik Schlopy (* 1972), US-amerikanischer Skirennläufer